Damon Severson, född 7 augusti 1994, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för New Jersey Devils i National Hockey League (NHL). Han har tidigare spelat på lägre nivåer för Albany Devils i American Hockey League (AHL) och Kelowna Rockets i Western Hockey League (WHL).

Han draftades i andra rundan i 2012 års draft av New Jersey Devils som 60:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Damon Severson, Devils – Stats – NHL.com
Damon Severson NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Damon Severson hockey statistics and profile at hockeydb.com
Damon Severson – TSN.ca
Damon Severson – Player profile at The Hockey News

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i New Jersey Devils
Spelare i Albany Devils
Spelare i Kelowna Rockets
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Manitoba
Födda 1994
Levande personer
Män
Personer från Brandon, Manitoba
Spelare valda i NHL Entry Draft 2012
Personer från Melville
Spelare valda av New Jersey Devils i NHL Entry Draft